«Вечерняя Одесса» — общественно-политическая газета, впервые вышедшая 1 июля 1973 года. Распространяется в Одессе и Одесской области. Издаётся на русском языке

Её первый редактор Борис Деревянко был убит 11 августа 1997 года.

Известные журналисты 
 Глущак, Анатолий Степанович
 Деревянко, Борис Фёдорович
 Лошак, Виктор Григорьевич

См. также 
 100 км по Поясу Славы (Одесса)

Примечания

Ссылки 
 

Газеты Украины на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1973 году
Газеты СССР